Алекса́ндр Анато́льевич Ра́тников (до 2011 года — Ско́тников; род. 18 августа 1979, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Александр Скотников родился 18 августа 1979 года в Москве, в семье инженеров.

В детстве увлекался футболом, играл в спортивном клубе «Динамо» (Москва).

В 1996 году был принят на первый курс Государственного музыкального училища имени Гнесиных (ГМУ имени Гнесиных) по классу вокала, параллельно учась в одиннадцатом классе средней школы. Окончив училище в 2000 году, решил воплотить в жизнь свою детскую мечту — получить профессию актёра и работать в театре Олега Табакова.

В 2004 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ (руководитель курса — Евгений Борисович Каменькович).

Впервые снялся в кино в 2004 году, сыграв роль Андрюхи в короткометражном художественном фильме «Увольнение» режиссёра Алексея Мизгирёва.

С 2006 года — актёр Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

В 2011 году изменил фамилию на Ратников.

Личная жизнь 
 Жена — Анна Георгиевна Тараторкина (род. 8 октября 1982), актриса театра и кино. Актёры познакомились на съёмках «Службы доверия» в 2007 году. Позже они поженились.
 Сын — Никита (род. 27 декабря 2010).
В 2020 году актёры развелись<ref>{{Cite web|url=https://oane.ws/2020/02/15/aktery-anna-taratorkina-i-ee-muzh-aleksandr-ratnikov-oformili-razvod.html|title=Актёры Анна Тараторкина и её муж Александр Ратников оформили развод|publisher=Интересные новости OAnews|lang=ru|accessdate=2020-02-15|archive-date=2020-02-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20200215192547/https://oane.ws/2020/02/15/aktery-anna-taratorkina-i-ee-muzh-aleksandr-ratnikov-oformili-razvod.html|deadlink=no}}</ref>.

 Творчество 

 Роли в театре 

 Московский театр-студия под руководством Олега Табакова 
 2006 — «Псиx» по роману Александра Минчина (режиссёр-постановщик — Андрей Житинкин) — алкоголик 2006 — «Старый квартал» по пьесе Теннесси Уильямса (постановка, режиссура и музыкальное оформление — Андрей Житинкин) —
 2006 — «Потомок» Владимира Жеребцова  (режиссёр — Искандер Сакаев) — Юлай, молодой современник «Бег» М. Булгакова (реж. Е. Невежина)
 2006 — «Воскресение. Супер» по пьесе братьев Пресняковых по мотивам романа «Воскресение» Льва Толстого (режиссёр — Юрий Бутусов) — Филипп 2006 — «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера (режиссёр — Миндаугас Карбаускис) — 
 2006 — «Солдатики» Владимира Жеребцова (режиссёр — Дмитрий Петрунь) — Хруст «Похождение», составленное по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»  (режиссёр-постановщик — Миндаугас Карбаускис) —
 2006 — «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева (режиссёр-постановщик — Миндаугас Карбаускис) — Сергей Головин, слуга 2007 — «Затоваренная бочкотара» по одноимённой повести Василия Аксёнова (режиссёр — Евгений Каменькович) — Ваня Кулаченко, пилот-распылитель Фильмография 

 Награды и премии 
 2006 — премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Лучший актёрский ансамбль» — за роль Сергея Головина (слуги) в спектакле «Рассказ о семи повешенных» по пьесе Леонида Андреева в постановке Миндаугаса Карбаускиса на сцене Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

 Интервью 
 Александр Ратников: «Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю в себе папиных черт», июнь 2019 г. интернет-журнал BrightStories.ru

 Примечания 

 Ссылки 
 Александр Скотников: «Моя девушка грозится выбросить телевизор!».  Телестанция «Мир» (Новосибирск) // tcm10.ru
 Светлана Усанкова''. Александр Ратников: проблема реального героя. // nashfilm.ru
 Ратников (Скотников) Александр Анатольевич. Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Ратников Александр Анатольевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru

Актёры и актрисы театров России
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Школы-студии МХАТ